Vetor de estado pode referir-se a:
Um vetor de estado quântico;
O estado de um sistema descrito por um representação de espaço de estados.
Dois exemplos deste último são::
Um vetor de estado (geográfico) especifica a posição e velocidade de um objeto em qualquer localização sobre a superfície da Terra;
Vetores orbitais de estado são vetores de posição e velocidade que juntamente com o seu tempo, unicamente determinam o estado do corpo orbitante em astrodinâmica ou dinâmica celeste.

Desambiguação